Loryma kan syfta på:

 Loryma (fjärilssläkte) – ett fjärilssläkte
 Loryma perficita – en gräshoppa